Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2006-2007 è stato il sedicesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale che raccolgono le formazioni piemontesi e valdostane.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2007-2008
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2007-2008 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2007-2008 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio 14º posto

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Verdetti finali 
 Cirievauda Santena retrocessa in Promozione.
 Valle d'Aosta Sarre qualificata ai play-out.
 Favria non iscritta al campionato di Serie D per avvenuto fallimento della società. Al suo posto viene promosso il Rivoli Collegno.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2007-2008
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2007-2008 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2007-2008 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Bibliografia 
ANNOGOL 2008 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni

Piemonte